Alberto Fontana (né en 1967), footballeur italien ;
 Alfio Fontana (1932-2005), footballeur italien ;
 Angela Fontana (née en 1997), actrice italienne ;
 Annemie Fontana (1925-2002), peintre et sculptrice suisse ;
 Annibale Fontana (1540-1587), sculpteur et médailleur italien ;
 Arianna Fontana (née en 1990), patineuse italienne ;
 Attilio Fontana (né en 1952), homme politique italien ;
 Bill Fontana (né en 1947), musicien américain ;
 Cacho Fontana (1932-2022), animateur de radio et de télévision argentin ;
 Carlo Fontana (1634 ou 1638 - 1714), architecte italien ;
 D. C. Fontana (1939-2019), scénariste américaine ;
 D.J. Fontana (1931-2018), premier batteur d'Elvis Presley de 1954 à 1968 ;
 Daniel Fontana (né en 1975), triathlète italo-argentin ;
 Domenico Fontana (1543-1607), architecte italien ;
 Domenico Maria Fontana (vers 1607-?), graveur italien ;
 Felice Fontana (1730-1805), scientifique italien ;
 Ferdinando Fontana (1850–1919), librettiste italien ;
  ;
 Franco Fontana (né en 1933), photographe italien ;
 Gaetano Fontana (né en 1970), footballeur italien ;
 Gianni Fontana (né en 1944), homme politique italien ;
 Giorgio Fontana (né en 1981), écrivain italien ;
 Giovanni Fontana (1546-1614), architecte italien ;
 Giovanni Battista Fontana (né vers 1571 - mort en 1630), compositeur et violoniste italien ;
 Gregorio Fontana (1735-1803), mathématicien italien ;
 Ilaria Fontana (née en 1984), femme politique italienne ;
 Isabeli Fontana (née en 1983), mannequin brésilienne ;
 Ivano Fontana (1926-1993), boxeur italien ;
 Jacomo Fontana (1393-1455), médecin, naturaliste, physicien, mécanicien et écrivain technique italien ;
 Jean-Pierre Fontana (né en 1939), écrivain français, critique, traducteur, anthologiste, directeur littéraire ;
 Jimmy Fontana (1934-2013), acteur, chanteur et auteur-compositeur italien;
 Joe Fontana (né en 1950), politicien canadien ;
 José de Anchieta Fontana (1940-1980), joueur de football brésilien ;
 Josep Fontana (1931-2018), historien catalan ;
 Julian Fontana (1810-1869), compositeur et pianiste polonais ;
 Lavinia Fontana (1552-1614), peintre italienne ;
 Lorenzo Fontana, (), architecte néo-classique italien ;
 Lorenzo Fontana (né en 1980), homme politique italien ;
 Lucio Fontana (1899-1968), sculpteur et peintre italien ayant théorisé le spatialisme ;
 Marco Aurelio Fontana (né en 1984), cycliste italien ;
 Marco Publio Fontana (1548-1609), poète italien de la Renaissance ;
 Marianna Fontana (née en 1997), actrice italienne ;
 Niccolò Fontana Tartaglia (1499-1557), mathématicien italien ;
 Nolan Fontana (né en 1991), joueur de baseball ;
 Norberto Fontana (né en 1975), pilote automobile argentin ;
 Ophélie Fontana (née en 1979), journaliste belge ;
 Oskar Maurus Fontana (1889-1969), écrivain autrichien ;
 Prospero Fontana (1512-1597), peintre italien ;
 Richard Fontana (1951-1992), acteur français ;
 Rosa Fontana (née en 1938), actrice espagnole ;
 Santino Fontana (né en 1982), acteur, réalisateur et compositeur américain ;
 Silvia Fontana (née en 1976), patineuse artistique italienne ;
 Les sœurs Fontana, trio composé de Giovanna, Micol et Zoe Fontana, couturières en Italie au  ;
 Tom Fontana (né en 1951), scénariste et producteur américain ;
 Uranio Fontana (1815-1881), compositeur d’opéras italien ;
 Veronica Fontana (1651-1690), artiste italienne, fille de Domenico Maria.

Toponyme 

 Fontana, ville de Californie, aux États-Unis ;
 Fontana, ville du Kansas, aux États-Unis ;
 Fontana, localité argentine située dans la province du Chaco et dans le département de San Fernando ;
 Fontana, village sur Gozo faisant partie de l'archipel maltais ;
 Fontana, un quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie, situé dans la municipalité de Novi Beograd ;
 Fontana; station de la ligne 3 du métro de Barcelone.

En musique 
Fontana peut désigner :
 Fontana, une ancienne filiale du groupe Philips Records spécialisée dans la variété française, et  aujourd'hui label de musique jazz, faisant partie d'Universal Music Group.

Les Fontana peut désigner :
 Les Fontana, un groupe vocal d'accompagnement.